Музыка общественных туалетов — «доисторический» магнитоальбом Б. Гребенщикова и М. Фанштейна. Выпущен на CD в августе 2002 года.

Распространялся как в виде отдельного альбома, так и в качестве бонус-диска к сборнику «Доисторический Аквариум».

Описание 
Это двадцатиминутный альбом, состоящий из четырёх инструментальных композиций. Никто из участников группы, обозначенных на обложке, не смог вспомнить когда была эта запись, и была ли она вообще, хотя на обложке указан год — 1974.

Звукорежиссёр — Марат Айрапетян.

Все композиции представляют собой чистую спонтанную импровизацию музыкантов, извлекающих различные звуки из подручных музыкальных инструментов.

Комментарии «участников» записи:

Это не заслуживает того, чтобы называться музыкой, — это просто шум. Где и когда это было записано, я не имею ни малейшего представления. Мы могли сесть и в любой момент сделать эту запись.

В альбоме — всего четыре инструментальных пьесы, продолжительностью около двадцати минут. Фактически, это сингл. Все композиции называются сюитами: «Сюита 1», «Сюита 2» и т. д. Уже в первом треке слышна флейта, но про Дюшу Романова на обложке почему-то ничего не написано. Музыка очень классная, однако совершенно, по сути дела, не аквариумная. Я что-то не припомню, чтобы в 1974-ом году «Аквариум» играл авангардный джаз, фри-джазовая игра началась гораздо позже <…> И Александр Александров, он же Фагот, в «Аквариуме» играл не в 1974-ом, а гораздо позже. Да и собственной игры на ударных и перкуссии я тоже не узнаю, я играл тогда, вроде бы, гораздо примитивнее, тогда как в «сюитах» этих перкуссия звучит достаточно качественно.

К этому альбому я абсолютно никакого отношения не имею. В 1974 году Аквариум так играть не мог в принципе, да и позже — сомнительно присутствие на записи Джорджа — стиль не тот. Это больше похоже на эпоху влияния Курехина, пик участия Фагота, бредовые идеи Болучевского — год 79—80.
Вообще, некоторые записи, приписанные мне, таковыми не являются.

Вероятно, при издании альбома был перепутан год записи: годом записи является, возможно 1979, хотя совершенно непонятно где запись могла быть сделана в то время, или 1980.

Название альбома вряд ли является оригинальным — данное словосочетание в те годы бродило в умах довольно большой компании, в которую кроме участников «Аквариума» входил Майк Науменко и ещё целый ряд творческих личностей. Известно также, что Науменко во второй половине 1970-х показывал друзьям макет обложки альбома «Музыка общественных туалетов», выполненный его другом художником Игорем (Ишей) Петровским.

Музыканты, участвовавшие в записи (вероятный список) 
 Гребенщиков, Борис Борисович — акустическая соло гитара, электрогитара, автор, вокал на 4
 Файнштейн-Васильев, Михаил Борисович — бас-гитара, перкуссия
 Романов, Дюша — клавишные, флейта, аранжировки
 Александров, Александр (музыкант) — фагот

Список композиций 
 Сюита № 1 (6:17)
 Сюита № 2 (5:57)
 Сюита № 3 (1:55)
 Сюита № 4 (5:46)

Дополнительные факты 

 В 1980 году альбом вышел как бутлег.
 Альбом вышел в свет исключительно по инициативе издающей фирмы.
 Существует два вида обложки альбома — с именем БГ и с названием «Аквариум» на лицевой стороне.
 В последней композиции альбома голос Гребенщикова звучит довольно явно, что позволяет надеяться на то, что эта запись принадлежит именно «Аквариуму».
 По одному треку из этой пластинки выходило впоследствии на бюджетных изданиях серии «Доисторический Аквариум».
 Планировалось, но не было осуществлено переиздание данного альбома с изменённой обложкой, 8-страничным буклетом и видео-бонусом.

Примечания 

Альбомы группы «Аквариум»
Инструментальные альбомы